

Littérature 

 Les Témoins, roman de Georges Simenon publié en 1955.

Cinéma 

 Les Témoins, (The Gathering) film britannique de Brian Gilbert sorti en 2002 ;
 Les Témoins, film français d'André Téchiné sorti en 2007.

Télévision 

 Les Témoins, téléfilm français de Michel Wyn, diffusé en 1972 ;
 Les Témoins (),  de la  de la série télévisée britannique Torchwood, diffusé en 2011 ;
 Les Témoins, série télévisée française diffusée sur France 2 à partir de 2015.

Voir aussi